Torneo Clausura 2002 puede referirse a:

 Torneo Clausura 2002 en Argentina.
 Torneo Clausura 2002 en Bolivia.
 Torneo Clausura 2002 en Chile.
 Torneo Clausura 2002 en Colombia.
 Torneo Clausura 2002 en Costa Rica.
 Torneo Clausura 2002 en El Salvador.
 Torneo Clausura 2002 en Honduras.
 Torneo Verano 2002 en México.
 Torneo Clausura 2002 en Nicaragua.
 Torneo Clausura 2002 en Panamá.
 Torneo Clausura 2002 en Paraguay.
 Torneo Clausura 2002 en Perú.
 Torneo Clausura 2002 en Uruguay.
 Torneo Clausura 2002 en Venezuela.

Véase también
 Torneo Apertura 2002,  desambiguación.
 Torneo Clausura 2001,  desambiguación.
 Torneo Clausura 2003,  desambiguación.